

Astronomia 
 9249 Yen  – asteroide della fascia principale

Codici 
 YEN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Estevan, Saskatchewan (Canada)

Economia 
 Yen  – valuta del Giappone
 Yen militare giapponese  – valuta emessa nei territori occupati dall'Impero giapponese

Musica 
 Yen – singolo degli Slipknot del 2022

Altri progetti